Miroslav Dvořák, češki hokejist, * 11. oktober 1951, Hluboká nad Vltavou, Jihočeský, Češka, † 11. junij 2008, České Budějovice.

Dvořák je v češkoslovaški ligi igral za kluba Dukla Jihlava in České Budějovice, ob koncu kariere pa je igral tudi za klube Philadelphia Flyers v ligi NHL ter Kassel Huskies in EHC Essen-West v nemški 2. ligi. 

Za češkoslovaško reprezentanco je igral na dveh olimpijskih igrah, kjer je bil dobitnik ene srebrne medalje, ter devetih Svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik dveh zlatih, petih srebrnih in bronaste medalje. Skupno je za reprezentanco nastopil na 288-ih tekmah, dosegel pa je petnajst golov.

Leta 2010 je bil sprejet v Češki hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| Češkoslovaška
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 70
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| České Budějovice
| Češkoslovaška liga
| 71/72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 72/73
|
|
| 4
| 7
| 11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 73/74
|
|
| 14
| 7
| 21
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 74
|
| 4
| 0
| 3
| 3
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| České Budějovice
| Češkoslovaška liga
| 74/75
|
|
| 10
| 18
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 75
|
| 10
| 2
| 4
| 6
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| České Budějovice
| Češkoslovaška liga
| 75/76
|
| 31
| 9
| 2
| 11
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Kanadski pokal
| 76
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Olimpijske igre
| 76
|
| 5
| 0
| 2
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 76
|
| 8
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| České Budějovice
| Češkoslovaška liga
| 76/77
|
|
| 4
| 14
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 77
|
| 9
| 0
| 1
| 1
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| České Budějovice
| Češkoslovaška liga
| 77/78
|
| 43
| 10
| 16
| 26
|
| 46
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 78
|
| 10
| 0
| 3
| 3
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| České Budějovice
| Češkoslovaška liga
| 78/79
|
| 42
| 3
| 19
| 22
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 79
|
| 8
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| České Budějovice
| Češkoslovaška liga
| 79/80
|
| 44
| 7
| 17
| 24
|
| 27
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Olimpijske igre
| 80
|
| 6
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| České Budějovice
| Češkoslovaška liga
| 80/81
|
| 44
| 8
| 27
| 35
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 81
|
| 8
| 1
| 2
| 3
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| České Budějovice
| Češkoslovaška liga
| 81/82
|
| 38
| 6
| 20
| 26
|
| 24
|
| 10
| 0
| 5
| 5
|
| 4
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 82
|
| 10
| 0
| 5
| 5
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 82/83
|
| 80
| 4
| 33
| 37
|
| 20
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 83
|
| 10
| 0
| 3
| 3
|
| '''14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 83/84
|
| 66
| 4
| 27
| 31
|
| 27
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 84/85
|
| 47
| 3
| 14
| 17
|
| 4
|
| 13
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|-
| Kassel Huskies
| Nemška 2. liga
| 85/86
|
| 43
| 13
| 46
| 59
|
| 46
|
| 17
| 8
| 23
| 31
|
| 20
|-
| Kassel Huskies
| Nemška 2. liga
| 86/87
|
| 52
| 8
| 54
| 62
|
| 44
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC Essen-West
| Nemška 2. liga
| 87/88
|
| 36
| 10
| 36
| 46
|
| 16
|
| 18
| 4
| 5
| 9
|
| 8
|-
| České Budějovice
| Češkoslovaška liga
| 88/89
|
| 27
| 0
| 7
| 7
|
| 16
|
| 12
| 0
| 3
| 3
|
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 692
| bgcolor="#7FFF00" | 120
| bgcolor="#7FFF00" | 392
| bgcolor="#7FFF00" | 512
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 354
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 75
| bgcolor="#7FFF00" | 12
| bgcolor="#7FFF00" | 38
| bgcolor="#7FFF00" | 50
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 38
|}

Glej tudi 
 Seznam čeških hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Češki hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Češkoslovaško
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1976
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1980
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Češkoslovaško
Češkoslovaški hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Philadelphia Flyers)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1982
Hokejisti HC České Budějovice
Hokejisti Dukla Jihlava
Hokejisti Philadelphia Flyers
Hokejisti EC Kassel
Hokejisti EHC Essen-West
Umrli za rakom požiralnika
Sprejeti v Češki hokejski hram slavnih